De slalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 21 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene is de Duitse Maria Höfl-Riesch.

Tijdschema

Uitslag 

Vrouwen slalom